Липпль () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1903—1957) — немецкий режиссёр и сценарист.
  (1937—1991) — немецкий режиссёр.
 Липпль, Йозеф (1876—1935) — немецкий католический священник.
  (род. 1973) — немецкий режиссёр.
  (род. 1939) — немецкий кинооператор.
  (1908—2009) — немецкий архитектор, художник и медальер.
  (1934—2010) — немецкий мотогонщик.